Урал може да се отнася за:
 Урал – географски регион в Русия
 Урал – планинска система между Европа и Азия
 Урал – река в Европа и Азия
 „Урал“ – съветски компютър
 „Урал“ – марка камиони

Вижте също 
 Уралск (на казахски: Орал) – град в Казахстан
 Уралски федерален окръг – в Русия
 Уралски икономически регион – в СССР